Бурдук

 Бурдук, Виктор Иванович (род. 1957) — заслуженный деятель искусств Украины, председатель Союза мастеров кузнечного искусства Украины.
 Бурдук — якутское кушанье из муки.